Kittorsaq bezeichnet:
 Kittorsaq, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kittorsaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kittorsaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kittorsaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland